Чингиль:

 Чингиль — монотипный род растений семейства Бобовые.
 Чингиль — уезд в округе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.